Павлица је насеље у Србији у општини Рашка у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 109 становника. 

У њему се налазе Стара Павлица (XI или XII век) и Нова Павлица (крај XIV века), које се налазе под заштитом Републике Србије, као споменици културе од великог значаја.

Историја 
Павлица је почетком 20. века имала две старе православне цркве. Павлица се помиње 1363. године у Немањићкој повељи као Павлова црква. Старија богомоља из доба Немањића била је сва у рушевинама. Млађа посвећена Ваведењу Пресвете Богородице била је сачувана. Ктиторске ликове на зидним фрескама са натписом открио је 1910. године др Владислав Петковић. Ктитори су били српски властелини, браћа Стефан и Лазар Мусић и њихова мајка монахиња Теодосија.

Демографија 
У насељу Павлица живи 134 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 48,5 година (44,4 код мушкараца и 53,4 код жена). У насељу има 51 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,06.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 Галерија фотографија

Насељена места општине Рашка
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији